Tully (Australië), een plaats in de Australische deelstaat Queensland
Tully (Frankrijk), een plaats in het Franse departement Somme
Tully (2002), een Amerikaanse film uit 2002
Tully (2018), een Amerikaanse film uit 2018